Паола де Микели (; род. 1 сентября 1973, Пьяченца) — итальянский политик, министр инфраструктуры и транспорта (2019—2021).

Биография 
Окончила Католический университет Святого Сердца в Милане, где изучала политологию. Начинала профессиональную карьеру в сельскохозяйственно-продовольственном кооперативном консорциуме в Пьяченце. С 1999 по 2004 год являлась депутатом коммунального совета Понтенуре, с июня 2007 по март 2010 года занимала должность асессора по экономико-финансовым вопросам и человеческим ресурсам в администрации Пьяченцы.

В молодости состояла в Христианско-демократической партии (впервые заплатила членский взнос в 1990 году), после её распада по мере партийных реорганизаций вступила в Итальянскую народную партию, затем в Маргаритку и наконец — в Демократическую партию. В 2008 году впервые избрана в Палату депутатов Италии, с 2009 года, когда лидером ДП являлся Пьер Луиджи Берсани, работала в экономическом отделе секретариата партии, курируя проблемы малого и среднего предпринимательства. Считалась политическим союзником Джанни Куперло и Энрико Летта, с сентября 2018 года сотрудничала с Никола Дзингаретти.

15 апреля 2013 года стала первым заместителем председателя фракции Демократической партии в Палате депутатов XVII созыва, 16 мая 2013 года — делегатом зала заседаний.

10 ноября 2014 года назначена младшим статс-секретарём Министерства экономики и финансов в правительстве Ренци вместо , освободившего должность 30 сентября 2014 года ввиду назначения его заместителем председателя Высшего совета магистратуры.

29 декабря 2016 года сохранила прежнюю должность при формировании правительства Джентилони и занимала её до истечения полномочий правительства 1 июня 2018 года.

17 апреля 2019 года назначена заместителем национального секретаря Демократической партии Никола Дзингаретти (первым заместителем стал бывший министр юстиции Андреа Орландо).

4 сентября 2019 года назначена министром инфраструктуры и транспорта при формировании второго правительства Джузеппе Конте, а
5 сентября новый кабинет принёс присягу.

3 августа 2020 года приняла участие в церемонии открытия  в Генуе на месте обрушившегося в 2018 году Понте-Моранди.

Примечания

Ссылки 
 
 

Предприниматели Италии
Члены Христианско-демократической партии (Италия)
Члены Итальянской народной партии (1994)
Члены партии «Маргаритка: Демократия — это свобода»
Члены Демократической партии (Италия)
Женщины-политики Италии
Члены Палаты депутатов Италии
Министры транспорта Италии